«Peut-être toi» () — пятый сингл Милен Фармер с её шестого студийного альбома Avant que l’ombre…, выпуск которого состоялся 21 августа 2006 года. Песня также исполнялась во время концертов Avant que l’ombre… à Bercy, в концертной версии песня начиналась с куплета, а не с припева как это было в альбомной версии, первый припев был заменен на пятиминутное интро. Слова к песне написала Милен, музыку Лоран Бутонна. Общий тираж сингла составил 50 000 экземпляров.

Музыкальное видео 
Клип на песню был создан японским режиссёром Кусуми Наоко, выпуск музыкального видео состоялся 21 июля.

Виды релизов и треклисты 
Форматы и издания, в которых вышел сингл «Peut-être toi»:
 CD сингл — Диджипак — Лимитированное издание

 CD maxi — Диджипак — Лимитированное издание

 CD сингл — Promo

 7" maxi / 7" maxi — Promo

 Цифровая загрузка

 DVD — Promo

История релизов

Официальные версии

Авторы 
Люди, работавшие над выпуском сингла:

 Милен Фармер — слова
 Лоран Бутонна — музыка
 Requiem Publishing — публикация/издание
 Polydor — звукозаписывающая компания
 Kazuchika Kise (Production I.G) — иллюстрации, музыкальное видео
 Анри Нё — дизайн обложки

Примечания 

Аниме-клипы
Мультфильмы 2006 года
Аниме 2006 года
Песни Милен Фармер
Песни, написанные Лораном Бутонна
Песни, написанные Милен Фармер